Icon () — сборник американской гранж-группы Nirvana, выпущенный 31 августа 2010 года.

Содержание 
Icon — вторая коллекция хитов группы. Альбом был выпущен как часть серии Icon, выпущенной Universal Music Enterprises, в которую вошли лучшие хиты «от 30 главных исполнителей, охватывающих рок, поп, R&B и кантри».

Как и в случае с первым сборником лучших хитов группы Nirvana, выпущенным в 2002 году, альбом начинается с «You Know You’re Right», которая впервые была выпущено на первом сборнике и записана во время последней студийной сессии группы в январе 1994 года. За ним следуют четыре сингла со второго альбома группы Nevermind («Smells Like Teen Spirit», «Come as You Are», «Lithium» и «In Bloom»), далее три сингла с их третьего альбома 1993 года In Utero («Heart-Shaped Box», «Pennyroyal Tea» и «Rape Me»), а также трек того же альбома «Dumb». Также сборник включает в себя «About a Girl» версии MTV Unplugged, выпущенную в виде сингла для продвижения альбома MTV Unplugged in New York в октябре 1994 года, и «All Apologies», выпущенную в качестве промосингла.

В отличие от Nirvana, Icon не содержит материала, первоначально выпущенного на первом лейбле группы Sub Pop, заменяя студийную запись «About a Girl» с альбома Bleach версией MTV Unplugged и не содержит обложек.

Отзывы 
Стивен Томас Эрлевайн из AllMusic назвал альбом «короткой, приятной коллекцией, которая не копает глубоко и даёт поклонникам то, что они хотят».

Список композиций 
Все треки написаны вокалистом и гитаристом группы Куртом Кобейном, за исключением второй песни, написанной всеми участниками коллектива.

Участники записи 
 Курт Кобейн (вокал, гитара)
 Крист Новоселич (бас-гитара)
 Дэйв Грол (барабаны)
 Пэт Смир (на гитаре в рамках MTV Unplugged)
 Лори Голдстон (виолончель в All Apologies)
 Кира Шейли (виолончель в Dumb)

Чарты

Сертификации

Примечания 

Альбомы по алфавиту
Альбомы 2010 года
Сборники Nirvana